Хью де Куртене () — имя собственное.
 Хью де Куртене из Окгемптона (1251 — 1292) — английский аристократ, лорд Окхамптон с 1274 года.
 Хью де Куртене, 9-й граф Девон (1276—1340) — английский аристократ, лорд Окхамптон с 1292 года, 1-й барон Куртене с 1299, 1/9 граф Девон с 1335.
 Хью де Куртене, 10-й граф Девон (1303—1377) — английский аристократ, 2/10-й граф Девон, 2-й барон Куртене.
 Хью де Куртене, 12-й граф Девон (1389—1422) — английский аристократ, 4/12 граф Девон и 5-й барон Куртене с 1419 года.